Pitagoras z Samos – grecki filozof
 Pitagoras z Region – grecki rzeźbiarz
 Pitagoras z Samos – grecki bokser, olimpijczyk